Bruno Morgado Botelho, de nome artístico Bruno Rian (Rio de Janeiro, 28 de maio de 1981) é um bandolinista brasileiro de choro.

É filho do também bandolinista Déo Rian, e seu primeiro instrumento foi o pandeiro, que começou a tocar aos três anos de idade. Aos oito mudou para o cavaquinho com afinação de bandolim e, aos 10 anos, passou para o bandolim.

É integrante do Grupo Sarau desde 1996. Foi um dos fundadores do Instituto Jacob do Bandolim.

Gravações 
 Choro em Família, Independente CD (1996)
 Relendo Waldir Azevedo, RGE CD (1997)
 Os bambas do bandolim, Kuarup Discos CD (1998)
 Cordas novas,Independente CD (1999), com o Grupo Sarau
 Sempre Waldir, CD (2002)
 Relendo Waldir Azevedo, Som Livre CD (2003)

Ligações externas 

Bandolinistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de choro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro